Челси Хоббс (; род. , Ванкувер) — канадская киноактриса.

Биография 
Родилась 18 февраля 1985 года в Ванкувере, Канада. 

Она начала карьеру киноактрисы уже в 8 лет, активно снимаясь в телесериалах. В 2002 году она сыграла свою первую главную роль в фильме «Снежная королева», за которую в 2003 году была номинирована на премию «Leo Awards». В 2004 году снялась в рекламе «Clean & Clear» и «Verizon Wireless».

Известна по роли гимнастки Эмили Кметко в сериале «Гимнастки». Во втором сезоне покинула сериал (не снималась в эпизодах с 17 по 20) в связи с беременностью.

Личная жизнь 
С 2004 по 2014 год Челси была замужем за фотографом Терреном Оддо, от которого родила дочь Вайли (род. 2006) и сына Кингстона (род. 2011).

Фильмография

Примечания

Ссылки